«Смешарики. Пин-Код»  — познавательный спин-офф проекта «Смешарики», целью которого является развитие интереса к изобретательству, программированию и науке у детей.

История создания 
Идея создания Пин-Кода принадлежит художественному руководителю Смешариков Анатолию Прохорову. Он считал, что если подавать научную информацию, то можно сделать отдельный сериал.

Сам проект «Пин-Код» впервые был анонсирован 9 декабря 2008 года. Его целью было названо повышение интереса к изобретательству у детей и подростков.

Летом 2009 года состоялся релиз первых материалов, связанных с проектом «Пин-Код»: пилотный выпуск программы «Мастер Пин», несколько анимационных короткометражных роликов: «Сделай мир совершеннее», «Строить будущее — наша профессия», «Вы это можете» и «Спасение улетающих» — экспериментальная серия основного сериала, которая также считается пилотной серией мультсериала «Пин-Код».

Изначально, на ранней стадии разработки Пин-Кода предполагалось, что это будет не просто сериал, а целая франшиза, состоящая из компьютерных игр, телепередачи «Мастер Пин», телевикторины, парков, журналов и т. д. Однако, по большей части все эти планы не были воплощены в жизнь из-за различных причин, в том числе и финансовых. По итогу, официально были сделаны только сам сериал, одноименный журнал, выходивший с января 2013 по декабрь 2015 года, и две одноименные компьютерные игры, вышедшие летом 2012 года, с подзогаловками «История нового» и «Получи патент первым» от компании «Новый диск».

Производство 
Производство первых серий мультсериала «Пин-Код» в формате 3D началось в 2010 году. Ведущим режиссёром проекта был назначен Алексей Горбунов, а ведущим сценаристом стал Дмитрий Яковенко. Было объявлено количество серий и их продолжительность: 52 серии по 13 минут. Выход первых десяти серий анонсировался на конец года, однако так и не состоялся, в том числе по причине неготовности серий к этому сроку.

В мае 2011 года неизвестным сотрудником студии были выложены в открытый доступ рабочие версии первых 10 серий, находившихся в то время на стадии рендеринга. Эпизоды в своё время распространялись на различных пиратских сайтах и дисках.

Официальная премьера первого сезона «Пин-Кода» состоялась на Первом канале 7 апреля 2012 года — в этот день был показан эпизод «Силуэт на снегу». Трансляция мультсериала велась по субботам и воскресеньям в утреннее время (после 21 октября 2012 — только по воскресеньям, в связи с началом трансляции мультсериала «Смешарики. Новые приключения»).

10 июня 2012 года состоялась премьера первой серии «Нобелевского сезона» — «Сверхпроводимость и капелька любви». Отличительной особенностью второго сезона стало уделение особого внимания учёным, удостоенных Нобелевской премии за свои научные открытия. Премьерный показ сезона завершился в декабре 2013 года.

Сюжет третьего сезона, получившего подзаголовок «Прыжок в будущее», построен вокруг путешествий во времени, в которые герои отправляются с помощью прибора «Шароскоп-3000». Премьера сезона состоялась на Первом канале 18 января 2015 года показом эпизода «Баранка».

Четвёртый сезон «Гуманитарные технологии» был анонсирован Дмитрием Яковенко 2 марта 2016 года. Премьера состоялась 15 января 2017 года показом серии «Петя Юрского периода». Выпуск сезона был прерван после выхода серии «Собратья по разуму. Часть 3» 25 марта 2018 года.

30 января 2018 года Дмитрий Яковенко сообщил, что пятый сезон «Пин-Кода» будет посвящён профессиям будущего.

В 2019 году была произведена специальная серия «Перепись — дело коллективное», выход которой изначально был запланирован в рамках Всероссийской переписи населения 2020 года. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанная с «COVID-19» в 2020 году, эпизод, как и сама перепись, были перенесены на неопределенный срок. В результате её премьера состоялась осенью 2021 года.

Описание 
Любознательным Смешарикам хочется узнать новое, они стремятся исследовать все вокруг. Пин изобретает машину, на которой вся компания совершает научную экспедицию. Эта машина способна преодолевать не только границы Страны Смешариков и других миров, но и границы времени, и даже размеров! Смешарики решают отправиться в совместное путешествие, не подозревая, что им предстоит пережить самое захватывающее приключение, которое изменит их взгляд на мир, смысл жизни и суть вещей.

Роли озвучивали 

 |}

Съёмочная группа 
 Сценарий: Дмитрий Яковенко, Алексей Горбунов, Иордан Кефалиди, Антон Борисов, Семён Воронин.
 Режиссёры: Алексей Горбунов, Джангир Сулейманов, Андрей Бахурин, Роман Соколов, Алексей Минченок, Константин Бирюков, Александра Аверьянова, Наталья Мирзоян, Анна Борисова, Катерина Савчук, Марина Мошкова, Екатерина Салабай, Екатерина Шутова.
 Научные консультанты: Константин Богданов (серии 1-65, 68, «Спасение улетающих»), Николай Поникаров (серии 66, 67, 69-85), Дмитрий Яковенко (серии 86-88, 94, 97, 99-104), Анатолий Прохоров (серии 91-93), Александра Порисенко, Виктор Сонькин (серии 89, 90, 95, 96, 98).
 Звукорежиссёры: Игорь Яковель, Денис Душин.
 Композиторы: Марина Ланда, Сергей Васильев.
 Продюсер: Илья Попов.
 Директор картины: Надежда Кузнецова.
 Художественный руководитель: Анатолий Прохоров.

Список серий

1-й сезон

2-й сезон. Нобелевский сезон.

3-й сезон. Прыжок в будущее.

4-й сезон. Гуманитарные технологии.

5-й сезон. Профессии будущего.

Номерные DVD выпуски

Трансляции

Другие проекты

Пин-Код 2.0

Пин-Код: Финансовая грамотность

Короткометражные ролики и спецвыпуски

Закрытие 
24 февраля 2019 года состоялся последний показ «Пин-Кода» на Первом канале, после чего проект исчез из сетки вещания Первого канала. По словам Дмитрия Яковенко, проект был приостановлен в связи с возникшими бюрократическими трудностями с руководством Первого канала.

Невыпущенные серии 
К тому времени оставались невыпущенными с 2017 года несколько серий четвёртого сезона «Гуманитарные технологии», а именно «Бортовой дневник 4», «Игры с памятью» и ещё один эпизод с неизвестным названием.
 
Также в 2018 году было запущено производство серий пятого сезона «Профессии будущего», которое также было заморожено из-за приастоновки проекта и долгое время о нём не было никакой информации.

Осенью 2021 года один из режиссёров этого проекта Андрей Бахурин в интервью вк-сообществу «Смешарики: Без них не прожить!» поведал, что для пятого сезона была практически сделана серия «Культурный багаж», по сюжету которого Лосяш изобрёл адскую машину «Шкафандр». Эпизод был практически готов, когда сезон закрыли. И её невыход огорчил как и режиссёра, так и аниматоров, работавших над этой серией.
 
В том же 2021 году один из сценаристов проекта Иордан Кефалиди поделился названиями шести своих сценариях, а именно «Курсы вождения», «Один плюс один», «Поймай их, если сможешь», «Шедевр или жизнь», «Сила ума» и
«Устаревший», которые были написаны для всё того же пятого сезона «Профессии будущего». Позднее, стали известны некоторые подробности сюжетов этих серий.

Резонансная ситуация 
В марте 2016 года, когда на официальном канале Смешариков была выложена серия «Свет и тьма», зрители обратили внимание на сцену приготовления леденца Крошем и Лосяшем, которая является отсылкой на сериал «Во все тяжкие». Впоследствии, из отрывка этой серии был сделан небольшой видеоролик с саундтреком этого сериала. Сценарист серии Дмитрий Яковенко считает, что между этими сценами нету никакой параллели:

Также он считает, что такой эпизод это не более чем шутка:

Интересные факты 
 В некоторых сериях "Пин-Кода" есть грубые ошибки в объяснении того или иного материала. Так, в серии «ДНК» сюжет строится на грубой ошибке; генно-модифицированные организмы не способны повлиять на ДНК того, кто их поедает. Факторы, вызывающие изменения ДНК, являются внешними по отношению к организму, и генно-модифицированные организмы ничем не отличаются в этом плане от немодифицированных. В эпизоде «Энцелад: вода и жизнь» допущена ошибка. Сказано, что через воду не проходят электромагнитные волны. Это верно для излучения высоких частот. Для низких же частот (десятки, сотни мегагерц) это не так. Существуют специальные приборы — георадары, излучающие и принимающие электромагнитные волны этих частот. В частности, они используются для оценки толщины иловых наносов в водоёмах — работа в этих случаях ведётся с поверхности воды, а толщину ила оценивают по прошедшим через толщу воды и отразившемся от дна электромагнитным волнам. Решаются и другие задачи. А в серии «Сверхпроводимость и капелька любви» явление сверхпроводимости объясняется через явление идеальной проводимости, что неверно, но допустимо;
 Серии "Они могут обойтись и без нас", "Пин-песчинка", "Горшочек, не вари!" и частично "Второе солнце" были выполнены студией "Atria";
 В заставке на заднем фоне проскакивает схема, применяемая, в частности, в электрошокерах.
 В серии «За секунду до…» представлен фрагмент, который был взят из серии «Второе солнце» (начало серии);
 В серии «Мультиповар» появляется Мышарик, который ранее работал в Модельном искусстве, и в кино, режиссёр, сменил профессию на повара-техника;
 В серии «IQ (Коэффициент интеллеккта)» используются латинские буквы «IQ» в качестве названия серии;
 В серии «Вселенная под присмотром» снова объявился Клон Лосяша из серии «Невоспитанный клон». В этой же серии у Клона Лосяша появился свой собственный Шаролёт, который похож на уменьшающий модуль;
 Возможно, крупный астероид в серии «Карамболь» был астероидом-протопланетой под названием Церера;
 В серии «Новый год по-взрослому», в отличие от остальных серий, нет научных вставок. По словам сценариста Дмитрия Яковенко, изначально к этой серии  были написаны вставки на тему социализации и взросления - но из-за специфичности темы они получились слишком общими и по содержанию практически повторяли вставки к серии "Эстафета молодости". Поэтому создатели приняли решение от них отказаться;
 За все время существование этого проекта бывало несколько случаев, когда из-за бюрократических трудностей и неполадок с руководством Первого канала некоторые серии переносились или же вовсе не доходили до эфира. Так, серия «Попался, шараноид!» первоначально должна была состояться 1 ноября 2015 года на Первом канале, однако эфир был отменён в связи с объявленным трауром по погибшим в «авиакатастрофе на Синайском полуострове». По итогу, серия вышла на оффициальном канале Смешариков 5 декабря 2015 года, а её первый показ на Первом канале состоялся лишь 7 февраля 2016 года. 3 часть трилогии «Собратья по-разуму» была готова ещё в 2017 года, однако из-за бюрократических неполадок она не вышла в эфире Первого канала и её премьера состоялась лишь только 25 марта 2018 года. Четвёртая часть Бортового дневника и серия «Игры с памятью» были также давно готовы, но из-за  бюрократических трудностей с руководством Первого канала серии так и не вышли в эфир. Также, по словам Дмитрия Яковенко, первоначально «Бортовой дневник 4» должен был выйти в сезоне «Гуманитарные технологии», однако её премьера не состоялась по причине того, что позже в графике появилась серия "Иллюзия обмана", которая изначально не планировалась; 
 В большинстве серий этого проекта можно заметить отсылки на различные произведения искусства и не только. Так, в серии «Малышка на миллион» в одной из научных вставок, где Совунья говорит о том, что клетки не могут долго жить присутствует отсылка на игру «Super Mario Bros». Также, само название этой серии отсылает к одноимённому фильму Клинта Иствуда. А в серии «Свет и тьма» присутствует отсылка на сериал «Во все тяжкие» в моменте, где Крош и Лосяш изготовляют леденец;
Серии «Баранка» и «Космические жмурки» («Подводные жмурки») были основаны на сценариях, которые изначально были написаны для классических серий  основного сериала;
В Пин-Коде, помимо обычной компьютерной 2D-анимации в научных вставках, используется также flash-анимация, выполненная в стиле классических серий основного сериала. Её можно заметить в некоторых сериях этого проекта в качестве воспоминаниев героев («Хранительница») или каких-либо отступлений от основного сюжета («Нечто»);
 Хотя «Пин-Код» объясняет научные открытия, в мультсериале присутствуют элементы научной фантастики, в их числе находятся Шаролёт, путешествия во времени, суперкостюмы, прыжки в гиперпространство, искусственная гравитация и т д);
 Сюжет многих серий противоречит сюжету других. Например, в одних сериях на Шаролете есть невесомость, а в других смешарики в нём ходят. Однако, это можно объяснить тем, что, возможно, на Шаролёте есть генератор искусственной гравитации (как показано в серии «Космические жмурки»), или же в одних сериях он двигается с постоянным ускорением, близким к ускорению свободного падения на Земле, а в других летит по инерции;
 Ни в одной из серий «Пин-Кода» не появлялась Панди;
 Для того чтобы максимально упростить представляемые в сериале научные явления, но не исказить факты, к работе над сценариями проекта привлекались научные сотрудники и консультанты;
 Аудитория часто отмечает, что серии проекта «Пин-Код» помогают глубже понять основные школьные дисциплины.

Награды 
 2013 — Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздаль-2013». Лучший сериал — «Малышка на миллион» из цикла «Пин-Код», реж. Екатерина Савчук.

 2022 — Национальная детская премия «Главные Герои-2022». Главный познавательный анимационный сериал — «Смешарики. Пин-Код».

Примечания 

Смешарики